Aegopinella är ett släkte av snäckor som beskrevs av Wassili Adolfovitch Lindholm 1927. Aegopinella ingår i familjen glanssnäckor.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Glanssnäckor
Aegopinella